Гамперн () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Фёклабрук.  Население составляет 2560 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 26 км². Официальный код  —  41711.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Херман Штоккингер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 12 мест.
 другие: 7 мест.
 СДПА занимает 6 мест.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Верхней Австрии